126 rok naszej ery
 126 rok przed naszą erą
 126 – liczba naturalna

Zobacz też 
 galaktyka NGC 126
 planetoida (126) Velleda
 misja promu kosmicznego STS-126
 droga wojewódzka nr 126
 linia kolejowa nr 126
 opera Mozarta Sen Scypiona (KV 126)
 Sonet 126 Williama Shakespeare'a
 psalm 126
 samochód Fiat 126
 samolot Henschel Hs 126
 australijski okręt desantowy HMAS „Balikpapan” (L 126)
 bomba zapalająca M126